Уезды Эстонии () — административно-территориальные единицы верхнего уровня. Территория Эстонии состоит из 15 уездов, 13 из которых расположены в материковой части и 2 — на островах. В свою очередь, уезды делятся на муниципалитеты: городские муниципалитеты () и сельские муниципалитеты (волости, ).

Современные уезды 

  Валгамаа
  Вильяндимаа
  Вырумаа
  Ида-Вирумаа
  Йыгевамаа
  Ляэне-Вирумаа
  Ляэнемаа
  Пылвамаа
  Пярнумаа
  Рапламаа
  Сааремаа
  Тартумаа
  Харьюмаа
  Хийумаа
  Ярвамаа

Древняя Эстония 

Древнеэстонские уезды (древние уезды, или в то время, просто земли) были соединением старых административных единиц (кихелькондов) или единым (маленькие уезды). Генрих Латвийский называет большие уезды terra или «провинция».

Список древних уездов 
 Алемпоис (Alempos, Alumbus — один кихельконд)
 Харьюмаа (Harien, Harriæn — три кихельконда)
 Йогентагана (один кихельконд, может быть часть Уганди)
 Ярвамаа (Gervia, Jerwia, Gerwa — три кихельконда)
 Ляэнемаа (Rotelewich — семь кихелькондов)
 Мыху (Möge, Мокко — один кихельконд)
 Нурмекунд (Nourmegunde — один кихельконд)
 Рявала (Reuælæ — три кихельконда)
 Сааремаа (Osilia — четыре кихельконда)
 Сакала (Sackala — до семи кихелькондов)
 Соопоолитсе (Sobolitz — один кихельконд, позже часть Ugandi)
 Уганди или Оанди (Ugaunia — до семи кихелькондов)
 Вайга или Вайя (Wegele, Waiga, Wayga — один кихельконд, позже часть Ugandi)
 Вирумаа, (Wironia — пять кихелькондов)
 Валгатабалве

Уезды и воеводства с начала XVII века

Владения Швеции 
 Алутагузе
 Харьюмаа
 Ярвамаа
 Ляэнемаа
 Вирумаа

Владения Польши 
 Воеводство Пярну
 Воеводство Тарту

Владения Дании 
 Сааремаа

Уезды с 1780-х до 1910-х годов 
Эстляндская губерния (провинции):
 Везенбергский уезд
 Вейсенштейнский уезд
 Гапсальский уезд
 Ревельский уезд
Лифляндская губерния (провинции):
 Верроский уезд
 Дерптский (Юрьевский) уезд
 Перновский уезд
 Феллинский уезд
 Эзельский уезд

Уезды в 1918—1940 

 Харьюмаа
 Ярвамаа
 Ляэнемаа
 Пярнумаа
 Печорский уезд
 Сааремаа
 Тартумаа
 Валгамаа
 Вильяндимаа
 Вирумаа
 Вырумаа

Ссылки 

 Local Government Reform Estonian Institute publication

Уезды Эстонии